Inverzija (lat. inversio) može značiti:
 inverzija je preokretanje normalnoga redoslijeda, premetanje, okretanje, obrtanje; obrat, preokret.
 inverzija (gramatika), u gramatici, je pojam kojim se označava promjena slijeda dvaju konstituenata, na primjer glavne i zavisne rečenice (na primjer: "Kada je došao, zaplakao je", umjesto: "Zaplakao je kada je došao."). 
 inverzija ili hiperbaton (grč. ὑπερβατόν: prekoračeno), u teoriji književnosti, je naziv za skupinu stilskih figura koje se temelje na otklonu od uobičajenoga, prirodnoga reda riječi u rečenici.
 inverzija (figura) je figura kojom se preokreće red riječi u rečenici ili dijelovi rečenice, često radi jačeg isticanja.
 inverzija (kemija), u kemiji, je prostorna preraspodjela atoma ili skupine atoma u asimetričnoj molekuli pri kemijskoj reakciji; pritom nastaje produkt kojemu je konfiguracija zrcalna slika izvorne konfiguracije. 
 inverzija (matematika), u matematici, se naziv inverzija upotrebljava u različitim značenjima. U kombinatorici označava slučaj kada dva elementa neke permutacije ne stoje u prirodnome poretku. Na primjer u permutaciji (34251) inverzije su (3, 2), (3, 1), (4, 2), (4, 1), (2, 1) i (5, 1). U geometriji je inverzija preslikavanje f prostora, odnosno ravnine, f : T → T′, tako da pritom: 1) T′ leži na istome pravcu s točkama T i O, gdje je O neka zadana točka, tzv. centar inverzije; 2) vrijedi OT · OT′ = a² = konst. Inverzijom se sve točke sfere ili kružnice sa središtem u O i polumjera a preslikavaju u sebe, a njihova nutrina u vanjštinu, i obratno. Osnovno je svojstvo toga preslikavanja da su kutovi invarijantni (konformno preslikavanje).
 inverzija (medicina), u medicini, je izvrtanje nekoga organa ili njegove funkcije, na primjer inverzija visceralnih organa (kada je jetra lijevo, a slezena desno) ili inverzija maternice (izvrtanje prema van u trećoj porođajnom dobu, tako da unutrašnja stijenka postaje vanjskom).
 temperaturna inverzija ili inverzija temperature je porast temperature s nadmorskom visinom.

Izvori